Virlogeux ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Virlogeux (1924–1995), Schauspieler
 Michel Virlogeux (* 1946), französischer Bauingenieur